Суперкубок Ізраїлю з футболу 2015 — 20-й розіграш турніру (25-й, включаючи неофіційні розіграші). Матч відбувся 15 серпня 2015 року між чемпіоном та володарем кубка Ізраїлю Маккабі (Тель-Авів) та віце-чемпіоном Ізраїлю Хапоелем (Кір'ят-Шмона). Матч завершився перемогою Хапоеля (Кір'ят-Шмона) в серії післяматчевих пенальті 5:4 після рахунку основного і додаткового таймів 2:2.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на сайті Футбольної асоціації Ізраїлю
 Матч на transfermarkt 

2015
Ізраїль